Alpen Cup w skokach narciarskich 2008/2009 – dziewiętnasta edycja tego pucharu, która rozpoczęła się 5 września 2008 w Predazzo, a zakończyła się wcześniej niż planowano, czyli 25 stycznia 2009 w Reit im Winkl. Cykl składał się z dziesięciu konkursów, z czego dwa ostatnie w Kranju się nie odbyły.

Klasyfikację generalną zwyciężył Lukas Müller przed swoimi rodakami Michaelem Hayböckiem i Manuelem Poppingerem.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki zawodów cyklu Alpen Cup w sezonie 2008/09

2008 w sportach zimowych
2009 w sportach zimowych
2008 w Europie
2009 w Europie
2009